Christian Fernández puede referirse a:

Christian Fernández Salas (1985-), futbolista de Cantabria (España).
Cristian Fernández (1988-), futbolista de Guadalajara (España).
Christian Fernández (1989-), futbolista argentino.
Cristian Fernández (1979-), futbolista argentino.
Cristian Fernándes (1990-), futbolista colombiano.